door de Toeslagenwet geregelde toeslagen op sociale uitkeringen
door Belastingdienst/Toeslagen uitgekeerde tegemoetkomingen
vakantietoeslag
aanvullend te betalen bedrag, bijvoorbeeld:
Fyra toeslag
ICE toeslag
"malus" bij een bonus-malussysteem
Een Limburgse vlaai met bladerdeegdeksel